Candoso São Tiago e Mascotelos (oficialmente: União das Freguesias de Candoso São Tiago e Mascotelos) é uma freguesia portuguesa do município de Guimarães com 3,86 km² de área e 3808 habitantes (censo de 2021). A sua densidade populacional é .

História 
Foi constituída em 2013, no âmbito de uma reforma administrativa nacional, pela agregação das antigas freguesias de Santiago de Candoso e Mascotelos e tem a sede em Candoso São Tiago.

Demografia 
A população registada nos censos foi:

À data da junção das freguesias, a população registada no censo anterior foi:

Freguesias de Guimarães